Уиллистон () — город в Северо-Капской провинции, ЮАР.

Город расположен в 103 км к северо-востоку от Кальвинии и в 140 км к юго-западу от Карнарвона.

Был основан поселенцами немецкого происхождения родом с Рейна под названием Аманделбом, , буквально «миндальное дерево». Это было поселение при христианской миссии. С 1881 г. посёлок получил статус муниципалитета. В 1919 г. переименован в честь полковника Хэмпдена Уиллиса, который в 1883 г. занимал должность колониального секретаря.

Примечания 

Города ЮАР